Il Campionato europeo di baseball Under-12 è la massima competizione europea di baseball riservata agli atleti di età non superiore ai dodici anni, ed è organizzato dalla CEB.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni 
 

Under-12